Битва при Нёрдлингене — название двух сражений, состоявшихся в период Тридцатилетней войны:
 Битва при Нёрдлингене (1634)
 Битва при Нёрдлингене (1645)